Willem al IV-lea, Prinț de Orania-Nassau (Willem Karel Hendrik Friso; 1 septembrie 1711 – 22 octombrie 1751), a fost primul Stadtholder ereditar al Țărilor de Jos.

Primii ani
Willem s-a născut la Leeuwarden, Olanda, ca fiu al lui Johan Willem Friso, Prinț de Orania, șeful ramurei Frisia a Casei de Orania-Nassau și a soției acestuia, Marie Louise de Hesse-Kassel. S-a născut la 6 săptămâni după decesul tatălui său.

Willem i-a succedat tatălui său ca Stadtholder de Friesland și, sub regența mamei sale până în 1731, ca Stadtholder de Groningen. În 1722 a fost ales Stadtholder de Guelders.

Arbore genealogic

Nașteri în 1711
Decese în 1751
Prinți de Orania
Casa de Orania-Nassau
Monarhi copii
Conți de Nassau
Oameni din Leeuwarden
Fellows of the Royal Society
Cavaleri ai Ordinului Jartierei